MEV steht für:
 Med-View Airline (ICAO-Code), nigerianische Fluggesellschaft
 Medium Speed Electric Vehicle, siehe Elektrofahrzeug#Kraftfahrzeuge
 Mills Extreme Vehicles,  britischer Automobilhersteller
 Minden–Tahoe Airport (IATA-Code), Flughafen in Douglas County (Nevada)
 Mission Extension Vehicle, nachrüstbarer Satellitenantrieb
 Modern English Version, moderne englische Bibel-Übersetzung (2005–2014)
 Musica Elettronica Viva, elektroakustisches Live-Musik-Ensemble
 M1133 Stryker MEV, Sanitätsfahrzeug-Variante des Stryker Armored Vehicle

MeV steht für:
 Measles Virus, siehe Masernvirus
 Megaelektronenvolt, eine Energieeinheit, siehe Elektronenvolt #Dezimale Vielfache

meV steht für:
 Millielektronenvolt, eine Energieeinheit, siehe Elektronenvolt #Dezimale Vielfache

mev steht für:
 Mano (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen in Westafrika

MEV